Luiz Vieira ist der Name folgender Personen:

* Luiz Vieira (Musiker) (* 1928), brasilianischer Sänger und Komponist 
 Luiz Vieira da Silva (1828–1889), brasilianischer Politiker
 Luiz Carlos Vieira (* 1982), brasilianischer Fußballspieler 
 Luiz Soares Vieira (* 1937), brasilianischer Priester, Erzbischof von Manaus

Siehe auch:
 Luís Filipe Vieira (* 1949), portugiesischer Geschäftsmann und Sportfunktionär